Klybeck steht für:

 Basel-Klybeck, Stadtteil von Basel, Kanton Basel-Stadt
 Schloss Klybeck, ehemaliges Wasserschloss in Klybeck, Basel, Kanton Basel-Stadt
 Klybeckareal, ehemaliges Industriegebiet in Basel, Kanton Basel-Stadt